Cataract Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cataract Peak (Idaho)	
 Cataract Peak (Montana)